Le nom de chapelle de l'Oratoire est porté par plusieurs édifice :

 la chapelle de l'Oratoire d'Avignon ;
 la chapelle de l'Oratoire du Mans, qui fait partie du lycée Montesquieu ;
 la chapelle de l'Oratoire de Nantes.